Territoris de Skinner, grup de grans hisendes a l'Índia dominades pels descendents del tinent coronel indiescocès James Skinner
 Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990), psicòleg principal exponent del conductisme radical 
 James Skinner, fill d'un oficial escocès al servei de la Companyia Britànica de les Índies Orientals i d'una dama rajput 
 Quentin Skinner (1940), professor d'Humanitats a Queen Mary, Universitat de Londres 
 Seymour Skinner, personatge de la sèrie de dibuixos animat Els Simpsons, director de l'escola elemental de Springfield